Буковик може да се односи на:

 Буковик, букова шума

или:

 Буковик (Аранђеловац), насеље у општини Аранђеловац, Србија
 Буковик (Нова Варош), насеље у општини Нова Варош, Србија
 Буковик (Пријепоље), насеље у општини Пријепоље, Србија
 Буковик (Гњилане), насеље у општини Гњилане, КиМ, Србија
 Буковик (Соколац), насеље у општини Соколац, Република Српска, БиХ
 Буковик (Бреза), насеље у општини Бреза, Федерација БиХ, БиХ
 Буковик (Бар), насеље у општини Бар, Црна Гора
 Буковик (Преспа), насеље у општини Преспа, Грчка

или:

 Буковик (планина у Србији), планина у Србији, источно од Ражња (893 -{m}-)
 Буковик, други назив за планину Острозуб југоисточно од Лесковца (1.545 -{m}-)
 Буковик (планина), планина у Северној Македонији (1.528 -{m}-)

Види још 
 Буква